Begon oder Bégon steht für

Personen:
 Michael Begon (* 1951), britischer Biologe
 Michel Bégon (1638–1710), französischer Marineoffizier

Orte:
 Begon oder Begon II, ein historisches Eisenabbaugebiet in Tschad